Anna Dorotea di Ungern-Sternberg – nobile tedesca
 Anna Dorotea di Sassonia-Weimar – nobile e religiosa tedesca